Värptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Värptjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,31 ha)
Värptjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (2,28 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn